L'édition 2012 du tournoi de tennis de Monte-Carlo se déroule du 16 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Bob et Mike Bryan celle de double.

Faits marquants

Contexte 
Dans des tournois du Grand Chelem ou en Masters 1000, Rafael Nadal, 2 mondial, a perdu 6 finales sur 7 en 2011 : toutes contre le même adversaire, Novak Djokovic. Le dernier titre du roi de la terre battue remonte à Roland-Garros l'année précédente. Il n'a plus battu le Serbe depuis la fin 2010. Néanmoins, l'Espagnol reste sur 7 titres consécutifs à Monte-Carlo.

Forfaits 
On note la non-participation du Suisse Roger Federer.

L'Américain John Isner,  mondial, ainsi que les Français Gaël Monfils ()l et Richard Gasquet () déclarent forfait avant le tournoi.

Pendant le tournoi 
Le Croate Ivan Ljubičić joue le dernier tournoi de sa carrière. Il est éliminé dès le premier tour par son compatriote Ivan Dodig.

L'Argentin Juan Mónaco, tout juste titré à Houston, se blesse au premier tour et abandonne contre Robin Haase.

Le finaliste sortant, l'Espagnol David Ferrer, est éliminé à la surprise générale dès son entrée en lice au deuxième tour par Thomaz Bellucci.

Le Français Julien Benneteau se blesse sérieusement lors d'une chute au cours de son 1/8 de finale face à Andy Murray (entorse de la cheville et fracture du coude droit).

Le Serbe Novak Djokovic est endeuillé par la mort de son grand-père avant son 1/8 de finale contre Alexandr Dolgopolov.

Lauréats 
Le septuple tenant du titre Rafael Nadal remporte son  en simple en battant en finale Novak Djokovic. Il s'agit du  et  sur terre battue en carrière du Majorquin. Il s'impose donc pour la  à Monte-Carlo, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, les jumeaux américains tenants du titre Bob et Mike Bryan remportent leur  ensemble en battant en finale Max Mirnyi et Daniel Nestor. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline. Ils s'imposent pour la  à Monte-Carlo.

Records 
Rafael Nadal devient le  à remporter un tournoi 8 fois consécutivement dans l'histoire du tennis.

Durant l'ère Open (depuis 1968), seul Guillermo Vilas a réussi à remporter plus de 5 fois consécutivement un même tournoi. Il s'est imposé 6 fois à Buenos Aires entre 1973 à 1977 (2 éditions ont été jouées en 1977). 

L'Espagnol devient par la même occasion le  de l'ère Open à remporter 8 fois un même tournoi après Guillermo Vilas qui a remporté le tournoi de Buenos Aires également en 1979 et 1982. 

Il devient le  à remporter 8 fois le même Masters 1000 et le  à remporter 20 titres en Masters 1000, dépassant Roger Federer et ses 19 trophées dans la catégorie.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monte-Carlo
 Saison 2012 de l'ATP
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2012
Sport à Monaco en 2012
Monte-Carlo
Tennis en avril 2012